Frättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frättjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Frättjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn